Kateryniwka, ukrainisch Катеринівка (russische Entsprechung Катериновка Katerinowka oder Екатериновка Jekaterinowka) heißen folgende geographische Objekte:

Kateryniwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky, Oblast Charkiw
 Kateryniwka (Hadjatsch), Ort in der Gemeinde  Hadjatsch, Rajon Krasnohrad, Oblast Charkiw
Kateryniwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa, Oblast Charkiw
Kateryniwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk, Oblast Charkiw

 Kateryniwka (Hanniwka), Ort in der Gemeinde Hanniwka, Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
Kateryniwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Oblast Charkiw
Kateryniwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk, Oblast Cherson
Kateryniwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka, Oblast Cherson

Kateryniwka (Dunajiwzi), Dorf im Rajon Dunajiwzi, Oblast Chmelnyzkyj
Kateryniwka (Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Chmelnyzkyj, Oblast Chmelnyzkyj

Kateryniwka (Apostolowe), Dorf im Rajon Apostolowe, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Oblast Dnipropetrowsk
Kateryniwka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka, Oblast Dnipropetrowsk

Kateryniwka (Amwrossijiwka), Siedlung im Rajon Amwrossijiwka, Oblast Donezk
Kateryniwka (Kramatorsk, Illiniwka), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk, Landgemeinde Illiniwka
Kateryniwka (Kramatorsk, Lyman), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk, Stadtgemeinde Lyman
Kateryniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk
Kateryniwka (Mariupol), Siedlung im Rajon Mariupol, Oblast Donezk
Kateryniwka (Kramatorsk, Nowodonezke), Dorf im Rajon Kramatorsk, Oblast Donezk, Siedlungsgemeinde Nowodonezke

Kateryniwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska, Oblast Kirowohrad
Kateryniwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija, Oblast Kirowohrad
Kateryniwka (Oleksandriwka, Kirowohrad), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad), Oblast Kirowohrad
Kateryniwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj, Oblast Kirowohrad

Kateryniwka (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon, Oblast Luhansk
Kateryniwka (Sjewjerodonezk), Dorf im Rajon Sjewjerodonezk, Oblast Luhansk

Kateryniwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
Kateryniwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe, Oblast Mykolajiw

Kateryniwka (Sarny), Dorf im Rajon Sarny, Oblast Riwne

Kateryniwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw, Oblast Schytomyr
Kateryniwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw, Oblast Schytomyr
Kateryniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr
Kateryniwka (Schytomyr, Teteriwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Teteriwka, Oblast Schytomyr

Kateryniwka (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja, Oblast Sumy
Kateryniwka (Hluchiw), Dorf im Rajon Hluchiw, Oblast Sumy
Kateryniwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn, Oblast Sumy
Kateryniwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka, Oblast Sumy

Kateryniwka (Kremenez), Dorf im Rajon Kremenez, Oblast Ternopil

Kateryniwka (Kamjanka), Dorf im Rajon Kamjanka, Oblast Tscherkassy

Kateryniwka (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja, Oblast Tschernihiw

Kateryniwka (Kosjatyn), Siedlung im Rajon Kosjatyn, Oblast Winnyzja

Siehe auch: 

 Jekaterinowka